Natural, relatiu a la natura o a la naturalesa, particular o general
 Natural (naturalesa humana)
 Abundància natural
 Filosofia natural
 Gas natural
 Història natural
 Nombre natural
 Patrimoni natural
 Reserva natural
 Satèl·lit natural
 Selecció natural